Mondiali 1968 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1968:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1968 – 19ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1968 – 65ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1968 – 41ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1968 – 13ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1968 – 19ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1968 – 10ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1968 – 35ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1968 – 18ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1968 – 20ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1968 – 12ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1968 – 5ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1968 – 14ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1968 – 58ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1968 – 60ª edizione

Rugby a 13 
Coppa del Mondo di rugby a 13 1968 – 4ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1968 – 20ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1968 – 27ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1968 – 42ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1968 – 5ª edizione